Чемпионат Азии по армрестлингу — крупнейшее соревнование по армрестлингу для спортсменов азиатских стран. Проводится ежегодно Азиатской федерацией армрестлинга.

История соревнований

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Азии

армрестлинг
Армрестлинг